Даниловцы () — село,
Осташевский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122687302. Население по переписи 2001 года составляло 432 человека .

Географическое положение 
Село Даниловцы находится на правом берегу реки Высушка,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Богдановка,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Озёрная,
на противоположном берегу — село Осташевцы.
Рядом проходит железная дорога, станция Озёрная в 2,5 км

История 
 1589 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Примечания